Mikko Turunen (né le  à Joensuu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Jokipojat Joensuu || Mestis ||43 ||2 ||7 ||9 ||43 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2003-2004 || HIFK || SM-liiga ||55 ||1 ||7 ||8 ||28 ||10 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2004-2005 || HIFK || SM-liiga ||32 ||0 ||2 ||2 ||14 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || HIFK || SM-liiga ||54 ||1 ||5 ||6 ||75 ||9 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2006-2007 || HIFK || SM-liiga ||35 ||0 ||4 ||4 ||40 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
|2007-2008 || HIFK || SM-liiga ||39 ||0 ||6 ||6 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HIFK || SM-liiga ||48 ||2 ||6 ||8 ||34 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || HC Slovan Bratislava || Extraliga ||46 ||5 ||6 ||11 || 18|| 6||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Kiekko-Vantaa || Mestis ||13 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Espoo Blues || SM-liiga ||48 ||2 ||6 ||8 ||34 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en février 1982
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur des Espoo Blues
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Joensuu
Joueur du Kiekko-Vantaa